Andrea Bon († prima del 1411) – vescovo di Caorle (1381-1394), Pedena (1394-1396) e della Canea (1396-prima del 1411)
 Andrea Bon († 1466) – vescovo di Equilio